Corinth (Geòrgia)
 Corinth (Kentucky)
 Corinth (Maine)
 Corinth (Mississipí)
 Corinth (Nova York)
 Corinth (Texas)
 Corinth (Vermont)
 Lovis Corinth (Gvardeysk, Kaliningrad, 1858 - Zandvoort, Holanda Septentrional, 1925), pintor, gravador i escultor alemany